Intimismus tritt in den folgenden Bereichen auf:

 Intimismus (Malerei)
 Intimismus (Literatur)